Dulce I da Provença (c.1090 - c.1129)
Dulce II da Provença (c.1162-1172) — bisneta da primeira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história